Na startovní listině Tour de France 1994  bylo celkem 189 cyklistů z 21 cyklistických stájí. 81. ročníku Tour de France se účastníl jeden český cyklista – Ján Svorada (v roce 1994 startoval za Slovensko) (103. místo) (1 etapové vítězství), startující za italskou stáj  Lampre–Panaria.

Odkazy

Reference 

Tour de France
Cyklistika v roce 1994